Люткебомерт () — немецкая фамилия.

Известные носители:
  (род. 1948) — немецкий математик.
 Люткебомерт, Герберт (1948—1993) — немецкий футболист.